Nabłonek przejściowy – rodzaj nabłonka wielowarstwowego, który jest odmianą nabłonka wielowarstwowego sześciennego; typ nabłonka zaliczany do szczególnych, ponieważ komórki najbardziej zewnętrznej spośród 3-6 warstw budulcowych nie mają stałego kształtu. Wynika to stąd, iż nabłonek zmienia grubość w zależności od wypełnienia pęcherza moczem. Powierzchniowe komórki są duże, baldaszkowate i pokrywają kilka sąsiednich komórek leżących pod nimi. Błona komórkowa od strony światła pęcherza i przewodów składa się głównie z cerebrozydów i posiada wgłobienia. U wszystkich owodniowców ten typ nabłonka wyściela moczowody oraz pęcherz moczowy (o ile występuje).

Bibliografia 
 Waldemar Lewiński "Biologia 2: Podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształtącego"
 
 Red.: Maciej Zabel "Histologia: Podrecznik dla studentów medycyny i stomatologii", wydanie I, Wrocław 2000, .

Tkanka nabłonkowa